Мужская сборная Исландии по гандболу — национальная команда, представляющая Исландию на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Исландским гандбольным союзом.

Гандбол является традиционно более популярным спортом в Исландии, нежели футбол. Команда стала собираться с 1980-х годов, участвуя регулярно в международных турнирах. В 1992 году Исландия сенсационно вышла в полуфинал Олимпийских игр в Барселоне, но проиграла Объединённой команде со счётом 20:22, а в схватке за бронзовые медали уступила и Франции.

Второе потрясение мирового гандбола Исландия преподнесла, выйдя в финал олимпийского турнира в Пекине в 2008 году и выбив 22 августа в полуфинале сборную Испании со счётом 36:30. В финале Исландия 24 августа проиграла Франции 23:28.. По случаю такого исторического достижения через несколько минут после финала президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримссон немедленно подписал указ об объявлении внеочередного выходного, дабы исландцы могли отпраздновать серебряную медаль своей сборной. Это была четвёртая в истории олимпийская медаль Исландии, ранее они выиграли две медали в лёгкой атлетике и одну в дзюдо.

Повторить свой успех сборная Исландии позднее уже не могла. На чемпионат мира 2009 года в Македонии команда не отобралась, сумев взять бронзовую медаль на чемпионате Европы 2010 года в матче против Польши (29:26). На Олимпиаде 2012 года в Лондоне Исландия в последнюю секунду упустила путёвку в полуфинал, проиграв Венгрии 33:34. После Игр в Лондоне тренером стал Гудмундур Гудмундссон, лучший бомбардир Олимпиады-2012; его преемником позднее стали Арон Кристьянссон, уволенный после провала на чемпионате Европы 2016 года, а затем Гейр Свейнссон в марте 2016 года.

Достижения 
 Чемпионы   2-е место   3-е место   4-е место

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

См. также 
 Женская сборная Исландии по гандболу

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ИГФ

Исландия
Гандбол в Исландии
Гандбол